

Сент-Стівен — місто, штат Міннесота
 Сент-Стівен — місто, штат Південна Кароліна